Pain:
 Pain — музыкальная группа, исполняет индастриал-метал.
 Pain — дебютный студийный альбом шведской метал-группы Pain.
 «Pain» — песня американской группы Jimmy Eat World.

См. также